Drei-Länder-Meisterschaft steht für:
 Drei-Länder-Meisterschaft 2018
 Drei-Länder-Meisterschaft 2019
 Drei-Länder-Meisterschaft 2020
 Drei-Länder-Meisterschaft 2021